Злочин і кара — роман російського письменика Федора Михайловича Достоєвського.
 Злочин і кара (фільм, 1969) — радянський художній фільм 1969 р. за сюжетом однойменного роману Ф. Достоєвського (реж. Лев Куліджанов).
 Злочин і кара (жартівливий балет, ТЮГ, 1978)  — пародійний балет за мотивами романа Ф. Достоєвського з тою же назвою.
 Злочин і кара (фільм, 1983) — перший повнометражний фільм фінського режисера Акі Каурісмякі.